Doble Juego puede referirse a:

 Doble Juego, novela de Ken Follett,
 Doble juego, telenovela chilena de Canal 13, de 1993.
 Romeo Is Bleeding, película de 1993, conocida en español como Doble juego.
 Doble juego, película peruana de 2004.